Пала́цци Мочени́го ( — дворцы Мочени́го) — дворцовый комплекс в Венеции, расположенный в районе Сан-Марко на Гранд-канале. Назван в честь венецианской аристократической семьи Мочениго, семь представителей которой были в разное время венецианскими дожами. 

Комплекс состоит из следующих зданий:

 Palazzo Mocenigo Casa Nuova
 Palazzo Mocenigo detto "il Nero"
 Palazzo Mocenigo Casa Vecchia

Лорд Байрон останавливался здесь в 1818.

История

См. также 
 Список дворцов Венеции

Галерея

Ссылки

Примечания 

Архитектура Венеции
Мочениго
Здания и сооружения Сан-Марко